

Persone 
 Nicholas Baker (1984) – sciatore statunitense
 Nicholas Baker (1985) – canottiere australiano